Меморіал Капабланки 2015 — 50-й щорічний шаховий турнір, що проходив у Гавані з 14 по 25 червня 2015 року.

Загальна інформація 

Категорія турніру  — XIX (середній рейтинг  — 2715,67).

Розклад змагань:

Ігрові дні: 15-19, 21-25 червня

Вихідний день: 20 червня

Час початку партій — 23.00 (Київський)

Контроль часу: 90 хвилин на 40 ходів та 30 хвилин до кінця партії з додаванням 30 секунд на хід, починаючи з першого.

Учасники 
 Леньєр Домінгес Перес , 2746  — 18
 Ян Непомнящий , 2720  — 31
 Дмитро Андрєйкін , 2718  — 33
 Павло Ельянов , 2718  — 34
 Юй Ян'ї , 2715  — 35
 Лазаро Брузон , 2677  — 60

жирним  — місце в рейтингу станом на червень 2015 року

Рух за турами

Таблиця турніру

Примітки

Посилання 
  Офіційний сайт турніру 
 Онлайн турніру на chessdom 
 Онлайн турніру на chessbomb 
 Поточний рейтинг шахістів 

Шахові турніри 2015
Шахи на Кубі
Червень 2015
2015 в кубинському спорті